Матричным элементом квантово-механического оператора  называется выражение 
, 

где  - две различные волновые функции, которые обычно выбираются из определенного ортонормированного базиса, а интегрирование проводится по пространству, определенном всеми переменными системы.

Матричный элемент произведения двух операторов  
Если  составляют ортонормированный базис, то, воспользовавшись условием полноты базиса, можно записать 
, 
что соответствует правилу умножения матриц.

Значение в квантовой механике  

Исторически понятие матричного элемента сложилось в период развития матричной механики Гейзенберга, в 
рамках которой квантово-механическая система описывалась целиком бесконечным набором возможных состояний, взаимодействие между которыми задавалась посредством определенной матрицы, тоже в общем бесконечного ранга. После открытия уравнения Шредингера, были выведены приведенные выше общие правила для получения матричных элементов. 

Матричными элементами в основном описываются амплитуды вероятности перехода квантово-механической системы из одного состояния в другое. 

Квантовая механика